Shubert Theatre heißen oder hießen eine Reihe von Theatern der Shubert Organization in den Vereinigten Staaten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden sie vom gleichnamigen Theaterbetrieb in zentraler Planung bespielt.

Geschichte 
Zu seiner besten Zeit umfasste dieser Betrieb mehr als 1000 Spielstätten in den Vereinigten Staaten. Tourneetruppen bespielten ganz Nordamerika mit Erfolgsstücken wie Sigmund Rombergs The Student Prince (1924). Hier entwickelten sich Elemente der kommerziellen Theaterproduktion wie die Tryout-Vorstellungen. 

Heute sind noch einige Bauwerke dieses Namens übrig geblieben, die sich teilweise noch im Besitz der Stiftung befinden. Das so benannte Shubert Theatre am Broadway wird nach wie vor von der Shubert Organization betrieben.

Beispiele

Heute unter diesem Namen existierende Theaterbetriebe 
 Shubert Theatre (Boston), Massachusetts
 Shubert Theatre (Broadway), New York City
 Shubert Theatre (Minneapolis), Minnesota
 Shubert Theatre (New Haven), Connecticut
 Little Shubert Theatre, ein Off-Broadway-Theater in New York City

Umbenannte Theatergebäude 
 Shubert Theatre (Chicago), heute The PrivateBank Theatre
 Shubert Theatre (Minneapolis), heute Goodale Theater
 Shubert Theatre (New Orleans), heute Civic Theatre
 Shubert Theatre (Philadelphia), heute Merriam Theater
 Shubert Theatre (St. Paul), heute Fitzgerald Theater

Abgegangene Bauwerke 
 Shubert Theatre (Cincinnati), abgerissen 1976
 Shubert-Lafayette Theatre (Detroit), abgerissen 1964
 Shubert Theatre (Los Angeles), abgerissen 2002

Literatur 
 Foster Hirsch: The Boys from Syracuse. The Shuberts' Theatrical Empire, Rowman & Littlefield, New York 2000. ISBN 978-0815411031

Einzelnachweise 

Theatername
Theater (Vereinigte Staaten)